Schöttler steht für: 
 Christoph Schöttler Maschinenfabrik, siehe Schöma
 Diepholzer Maschinenfabrik Fritz Schöttler

Schöttler ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Schöttler (* 1963), deutsche Politikerin (SPD), Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Tempelhof-Schöneberg
 Gabriele Schöttler (* 1953), deutsche Politikerin (SPD), Senatorin für Arbeit in Berlin, Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Treptow-Köpenick
 Hans Schöttler (1861–1945), protestantischer Geistlicher
 Hans-Christian Schöttler (1925–2012), deutscher Basketballfunktionär und Sportjournalist
 Heinz-Günther Schöttler (* 1950), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Horst Schöttler (1874–1942), deutscher Unternehmer und Schriftsteller
 Horst Schöttler (Autor) (* 1941), deutscher Oberst
 Johannes Schöttler (* 1984), deutscher Badmintonspieler
 Lorenz Schöttler (1801–1864), auch: Friedrich Lorenz Schöttler, deutscher Ingenieur, Mühlen- und Maschinenbauer sowie Unternehmer
 Peter Schöttler (* 1950), deutscher Historiker
 Rudolf Schöttler (1850–1924), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Sebastian Schöttler (* 1982), deutscher Badmintonspieler
 Wilhelm Schöttler (Friedrich Wilhelm Schöttler; 1829–1895), deutscher Mühlen- und Maschinenbauer, Unternehmer, Politiker (NLP), MdR